Copa espanyola de futbol masculina
 Copa espanyola de futbol femenina
 Copa espanyola de bàsquet masculina
 Copa espanyola de bàsquet femenina
 Copa espanyola d'handbol masculina
 Copa espanyola d'handbol femenina
 Copa espanyola d'hoquei patins masculina
 Copa espanyola d'hoquei patins femenina
 Copa espanyola d'hoquei herba masculina
 Copa espanyola d'hoquei herba femenina
 Copa espanyola de rugbi masculina
 Copa espanyola de rugbi femenina
 Copa espanyola de waterpolo masculina
 Copa espanyola de waterpolo femenina
 Copa espanyola de voleibol masculina
 Copa espanyola de voleibol femenina
 Copa espanyola d'hoquei gel